Riccardo I d'Inghilterra (1157-1199) – re d'Inghilterra
Riccardo Cuor di Leone (The Talisman) – romanzo di Walter Scott
Riccardo Cuor di Leone (King Richard and the Crusaders) – film statunitense del 1923 diretto da Chester Withey
Riccardo Cuor di Leone (King Richard and the Crusaders) – film statunitense del 1954 diretto da David Butler
Riccardo Cuor di Leone (Richard the Lionheart) – serie televisiva britannica trasmessa nel 1962